

Patronyme 

 François Gelez (1979- ), est un joueur de rugby à XV français.

Toponyme 
 La rue Victor-Gelez est une voie du  de Paris, en France.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme